

Patronyme 

  (1853-1927), homme politique américain ;
 Marina Rollman (née en 1988),  humoriste suisse ;
  (1899-1986), homme politique luxembourgeois.

Paronyme 
 Wilhelm Rollmann (1907-1943), commandant de la marine allemande